Tann – comune della Baviera
 Tann (Rhön) – comune dell'Assia